Геолока́ция:

 Геолокация — неразрушающее обнаружение и исследование подповерхностных объектов грунтовых сред методом радиолокационного зондирования.
 Геолокация — определение географического местоположения интернет-пользователя.

Примечания